Thalia(-)Theater steht für:
 Thalia-Theater (Berlin)
 Thalia-Theater (Bremen)
 Thalia-Theater (Budapest)
 Thalia-Theater (Chemnitz)
 Thymians Thalia-Theater, siehe Thalia (Dresden)
 Thalia-Theater (Graz)
 Thalia Theater (Halle)
 Thalia Theater (Hamburg)
 Thalia-Theater (Hannover)

 Teatro Tália, Lissabon 
 Thalia Theater (Saarbrücken)
 Thalia-Theater (Wien)
 Thalia-Theater (Wuppertal)
 Thalia (Privat-Theatergesellschaft)

Siehe auch:
 Thalia (Muse)